Vales (Alfândega da Fé), een plaats in de Portugese gemeente Alfândega da Fé
 Vales (Valpaços), een plaats in de Portugese gemeente Valpaços